Горілий Володимир Іванович — радянський та український футболіст, захисник, майстер спорту, гравець збірної України, тренер юнацької збірної України з футболу (U-20).
 Горілий Олександр Леонтійович — диригент, композитор, музично-громадський діяч.
 Горілий Павло Петрович — український радянський графік.
 Горілий Філон (Филон) — полковник Черкаського полку (1674).

Географічні об'єкти 
 Горілий — вулкан на острові Горілий (Алеутські острови)
 Горілий — острів у складі Алеутських островів у групі островів Деларова
 Горілий Ліс — урочище в Криму.
 Горілий Яр — яр в Криму.

Населені пункти 
 Горілий Луг — село в складі Борисовського району Мінської області, Білорусь.
Українські прізвища